Куршманн — фамилия.

Известные носители:
 Куршманн, Ганс (1875—1950) — немецкий врач-терапевт.
 Куршманн, Генрих (1846—1910) — немецкий врач-терапевт.
 Куршманн, Карл Фридрих (1805—1841) — немецкий композитор и оперный певец.
 Куршманн, Фриц (1874—1946) — немецкий историк и географ.